Svjetsko prvenstvo u reliju 2008. je bila 37. sezona FIA Svjetskog prvenstva u reliju. Sezona se sastojala od dvanaest relija. Svjetski prvak je postao Sébastien Loeb u Citroënu, ispred Mikko Hirvonena za samo jedan bod. Loeb je tako postao prvak svijeta u reliju po šesti put, najviše do sada u povijesti. Citroën je osvojio svoj peti momčadski naslov.

Kalendar 
Raspored utrka za sezonu 2009. uključuje 12 relija, 3 manje nego prethodne sezone, jer FIA uvodi sustav rotacije utrka.

Utrke

Poredak

Prvenstvo vozača

Poredak momčadi 

 2009